Ottenberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Ottenberg (Betzenstein), Ortsteil der Stadt Betzenstein, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Ottenberg (Grafling), Ortsteil der Gemeinde Grafling, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Ottenberg (Kirchberg im Wald), Ortsteil der Gemeinde Kirchberg im Wald, Landkreis Regen, Bayern
 Ottenberg (Tettenweis), Ortsteil der Gemeinde Tettenweis, Landkreis Passau, Bayern

 Ottenberg (Gemeinde Raxendorf),  Katastralgemeinde von Raxendorf, Niederösterreich
 Ottenberg (Gemeinde Schildorn), Ortschaft von Schildorn, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Ottenberg (Gemeinde Sipbachzell), Ort bei Sipbachzell, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Ottenberg (Gemeinde Ehrenhausen), Ortschaft und Katastralgemeinde von Ehrenhausen an der Weinstraße, Steiermark

Berge:
 Ottenberg (Fränkische Alb), 588 m, in den Gemeinden Berg und Pilsach, Bayern 
 Ottenberg TG, , Berg im Schweizer Kanton Thurgau, Hausberg von Weinfelden

Ottenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Hans-Günter Ottenberg (* 1947), deutscher Musikwissenschaftler
 Reuben Ottenberg (1882–1959), amerikanischer Hämatologe

Siehe auch:
 Ortenberg
 Otberg
 Ottbergen
 Ottenburg
 Ottoberg